Каллин:
 Каллин () из Ефеса — древнейший из элегических поэтов. Представитель военной и патриотической элегии.
 Каллин, Джон (род. 1946) — новозеландский театральный режиссёр, киноактёр и художник английского происхождения.
 Каллин, Митч (род. 1968) — американский писатель.

 Топоним
 Каллин — город в Египте.

См. также 
 Калин